Юдинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Юдинская волость (Гдовский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Юдинская волость (Каинский уезд) — в составе Томской губернии
 Юдинская волость (Венёвский уезд) — в составе Тульской губернии